Wola Kiełpińska – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Serock
 Wola Kiełpińska – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Serock